Portsea – wyspa w Anglii, część miasta Portsmouth
 Portsea – miasto w Australii, w stanie Wiktoria